Барбу́ти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Барбути, Массимо (род. 1958) — итальянский футболист, нападающий.
 Барбути, Рэй (1905—1988) — американский легкоатлет, спринтер.